RUBIN eller Rubin har flere betydninger:
 Rubin – er en ædelsten, som er den røde variant af mineralet korund
 Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering – RUBIN, er et russisk skibskonsulent-firma, beliggende i Sankt Petersborg
 Rubin Williams – amerikansk bokser, født 1976